Krušvari je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 80 stanovnika te 26 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 72 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji